А́удіо, або а́вдіо ( «чую»), — загальний термін, що стосується звукових технологій, синонім слова звук. Найчастіше під терміном аудіо розуміють звук, записаний на звуковому носії; рідше під аудіо йдеться про запис і відтворення звуку та відповідна апаратура звукозапису.

Розрізняють аналогове та цифрове аудіо (або, аналоговий звук та цифровий звук).

Термін «аналогове аудіо» (або аналоговий звук) в загальному випадку означає інформацію (дані) про звук, зафіксовану в аналоговому електричному сигналі. Аналоговий електричний сигнал отримується шляхом перетворення звуку через мікрофон. Він може бути збережений на таких носіях, як грамофонна платівка, магнітна стрічка у вигляді котушки (бобіни) чи магнітофонної касети. Відтворюється сигнал за допомогою аналогового устаткування, наприклад електропрогравачів чи магнітофонів.

Термін «цифрове аудіо» (або цифровий звук) в загальному випадку означає інформацію про звук, зафіксовану в цифровому сигналі. Цифровий сигнал отримується при оцифруванні аналогового сигналу (аналогово-цифрове перетворення, АЦП), він може бути збережений на таких цифрових носіях, як компакт- чи DVD-диски, DAT-касети, у пам'яті комп'ютера у вигляді аудіофайлів тощо. При відтворенні цифрового аудіо здійснюється цифро-аналогове перетворення (ЦАП)

Історично аналогові технології роботи зі звуком виникли значно раніше ніж цифрові — першим пристроєм механічного запису і відтворення звуку вважається винайдений у 1877 році фонограф, тоді як експериментальні цифрові звукозаписи з'явилися лише в 1960-х роках. На рубежі XX—XXI століть цифрове аудіо поступово витісняє аналогове, особливо в побутовому вжитку, проте високоякісне аналогове устаткування досі використовується звукорежисерами й аранжувальниками (див. High End).

Див. також 
 Звук
 Звукозапис
 Відео

Звукозапис
Термінологія кіно та відео